Вајтхаус има више значења:
 Вајтхаус (Тексас)
 Вајтхаус (Охајо)